Die Priority Telecom Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Juli 2004 in Amersfoort stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stuttgart der Mercedes Cup und in Los Angeles der Mercedes Benz Cup gespielt. Ersterer gehörte zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Amersfoort und Los Angeles nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Chilene Nicolás Massú, der in diesem Jahr als Setzlistenerster das Halbfinale erreichte, dort aber gegen Martin Verkerk (Nr. 4 der Setzliste) ausschied. Der Lokalmatador besiegte im Finale auch Massús Landsmann Fernando González, der an Position 2 gesetzt war, in drei Sätzen. Verkerk gewann den ersten Titel der Saison sowie den zweiten und letzten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Devin Bowen und Ashley Fisher, traten nicht erneut zusammen an; nur Fisher spielte das Turnier und schied zum Auftakt aus. Die Tschechen Jaroslav Levinský und David Škoch gewannen als Setzlistendritte das Turnier und schlugen im Finale José Acasuso und Luis Horna in drei Sätzen. Damit gewannen sie jeweils ihren ersten Titel im Doppel überhaupt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 351.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.750 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Amersfoort